Dougherty kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dougherty (Iowa)
Dougherty (Oklahoma)